Katayama bezeichnet:
 Katayama (Saitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama
 Katayama-Fieber, eine Immunreaktion auf eine akute Schistosomiasis-Infektion
 Katayama (Gattung), eine Gattung der Schnecken

Katayama ist der Familienname folgender Personen:

 Eiichi Katayama (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Hiroaki Katayama (1951–2018), japanischer Jazzmusiker
 Katayama Hiroko (1878–1957), japanische Lyrikerin und Übersetzerin
 Hiroshi Katayama (* 1940), japanischer Fußballspieler
 Kyōichi Katayama (* 1959), japanischer Schriftsteller
 Masahiro Katayama (1954–2011), japanischer Animezeichner
 Katayama Masao (1877–1961), japanischer Chemiker
 Masato Katayama (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Misako Katayama (* 1944), japanische Leichtathletin
 Katayama Nampū (1887–1980), japanischer Maler
 Raibu Katayama (* 1995), japanischer Snowboarder
 Rie Katayama (* 1979), japanische Mountainbikerin
 Sen Katayama (1859–1933), japanischer Journalist und Politiker
 Shingo Katayama (* 1973), japanischer Golfer
 Shōsuke Katayama (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Takamitsu Katayama (* 1971), japanischer Ringer
 Takazumi Katayama (* 1951), japanischer Motorradrennfahrer
 Takuya Katayama (* 1972), japanischer Badmintonspieler
 Tatsuki Katayama (* 1973), japanischer Eishockeyspieler
 Katayama Tetsu (1887–1978), japanischer Politiker
 Katayama Tōkuma (1854–1917), japanischer Architekt
 Toranosuke Katayama (* 1935), japanischer Politiker
 Katayama Toshikazu (1913–?), japanischer Eiskunstläufer
 Ukyō Katayama (* 1963), japanischer Formel-1-Rennfahrer
 Yoshihiro Katayama (* 1951), japanischer Politiker
 Yoshimi Katayama (1940–2016), japanischer Motorrad- und Autorennfahrer
 Katayama Yutaka (1909–2015), japanischer Manager